«У мене є мрія»:

 «У мене є мрія» — назва найвідомішої промови Мартіна Лютера Кінга, в якій він проголосив своє бачення майбутнього, де білі і чорні могли б співіснувати як рівні.
 «У мене є мрія» — український інтернет-мем, який з'явився під час виборчої кампанії в Україні в 2012 році. Перше речення з рекламного ролику з промовою Наталії Королевської; у свою чергу є плагіатом зі знаменитої промови Мартіна Лютера Кінга.